Nom de diversos indrets o poblacions del Iemen:
 Xibam a l'Hadramaut, la més important
 Xibam-Kawkaban
 Xibam-Sukhaym
 Xibam-Haraz